Partito Comunista della Bielorussia – partito politico fondato nel 1918 e scioltosi nel 1991
 Partito dei Comunisti di Bielorussia – partito politico fondato nel 1991 e rinominato Partito Bielorusso della Sinistra "Un mondo giusto" nel 2009
 Partito Comunista della Bielorussia – partito politico fondato nel 1996

Pagine correlate 

 Partito Comunista (disambigua)